Messier 53 – gromada kulista gwiazd
 M53 SPG – działo samobieżne
 M53 Šarac – produkowana w Jugosławii kopia ukm-u MG 42